Украї́нка —  село в Україні, у Балаклійському районі Харківської області. Населення становить 172 осіб. Орган місцевого самоврядування — Веселівська сільська рада.

Географія 
Село Українка розбите на дві частини яром, в якому зробили загату. Села Пазіївка, Слабунівка та Українка утворюють ланцюг населених пунктів які примикають один до одного, і знаходиться уздовж автомобільної дороги , .

Посилання 
 Погода в селі Українка 

Села Харківської області
Населені пункти Ізюмського району